Szpilowski ist der Familienname folgender Personen:
 Hilary Szpilowski (1753–1827), polnischer Architekt und Hochschullehrer
 Sylwester Szpilowski (etwa 1790–1832), polnischer Architekt und Architekturtheoretiker